Eugen Filtsch (?-1880) erdélyi szász evangélikus lelkész
 Eugen Filtsch filozófus, színháztörténész